A1 Хорватія (коротше A1; раніше Vipnet doo, скорочено Vip) - перший приватний оператор мобільного зв'язку в Хорватії, що входить до групи Telekom Austria і стратегічний партнер Vodafone , провідного мобільного оператора. А1 працює з мережею GSM з липня 1999 року.

У серпні 2011 року A1, потім Vipnet, придбали B.net, одного з найбільших кабельних операторів Хорватії, пропонуючи фіксовану телефонію, широкосмуговий доступ до Інтернету та телевізійні послуги. Це придбання було найбільшим придбанням на хорватському ринку телекомунікацій.

А1 - лідер трендів у Хорватії та перший оператор, який здійснив повний 5-ігровий сервіс, який включає Vip TV, мобільну та стаціонарну телефонію та мобільний та стаціонарний Інтернет, доступний у всіх куточках Хорватії за один рахунок.

У листопаді 2012 року кількість користувачів мобільної мережі перевищила 2 мільйони, а кількість домогосподарств, які користуються послугами фіксованої телефонії та телебачення, зросла на 19,6 відсотка порівняно з 2011 роком.

1 жовтня 2018] року Vipnet змінює свою назву на A1, а Vipnet doo стає A1 Croatia doo.

Історія 
Після отримання концесії на другу мережу GSM в Хорватії у вересні 1998 року вона розпочала свою комерційну діяльність 1 липня 1999 року. Через свій абсолютний успіх на ринку хорватських телекомунікацій Vipnet був визнаний оператором, який досяг найкращого вступу іншого оператора GSM в Європі .

У 1999 році Vipnet представила єдину передплачену послугу Vipme (рахунок без передплати), а через рік представила єдину мобільну платіжну послугу в Хорватії - Vip parking, яку згодом запровадили та використовували інші глобальні оператори. Також у 2002 році Vipnet був одним з перших у світі, який запровадив MMS-роумінг.

В рамках групи Telekom Austria і завдяки партнерству з Vodafone, Vipnet представив пристрій Vodafone BlackBerry у 2004 році як абсолютно нове рішення для ділового спілкування. Пізніше, у 2006 році, Vipnet представив альтернативу стаціонарній телефонній лінії для приватних користувачів, малих та середніх компаній через Vodafone Homebox, а в лютому 2008 року представив єдину передплачену стаціонарну лінію в Хорватії - Vipme Homebox.

Vipnet першим у Хорватії запропонував такі технології, як GPRS, EDGE, UMTS та HSDPA. У березні 2007 року він єдиним в Європі запровадив доступ до мобільного Інтернету через мережу HSDPA 7.2 , а в лютому 2009 року був одним з перших у світі, який успішно випробував новітню технологію бездротового широкосмугового зв'язку HSPA +.

На кінець 2008 року Vipnet мав 2,5 мільйона користувачів, або на 14,1 відсотка більше, ніж у 2007 році. Наприкінці 2007 року частка ринку впала з 43 відсотків до 42,2 відсотка. Станом на травень 2012 року Vipnet має 1964 користувачів.

Vipnet
У 2010 році Vipnet представила пропозицію ADSL, а в тому ж році представила технологію HSDPA Dual Carrier. У тому ж році Vipnet розробив цілий спектр хмарних обчислень, таких як моніторинг автомобілів Vip, робочий час Vip, моніторинг продажів Vip та моніторинг судів Vip. Користуючись цими послугами, клієнти змогли значно заощадити, не вкладаючи в дорогу технологію чи володіючи власною ІТ-інфраструктурою.

У березні 2011 року Vipnet представив тест на технологію LTE на 800 МГц як найкраще рішення для покриття найсучаснішої бездротової широкосмугової мережі Хорватії.

У серпні 2011 року, після придбання найбільшого кабельного оператора Хорватії B.net , Vipnet забезпечив собі позицію провідного інвестора на ринку. Загальна вартість придбання становила 93 млн. Євро, що на сьогоднішній день є найбільшим захопленням на ринку хорватських телекомунікацій.

На початку 2012 року Vipnet першим на ринку запропонував повне комунікаційне рішення для дзвінків та серфінгу в мобільній та стаціонарній телефонії, комерційну пропозицію пакетів Kombi з фіксованими та мобільними послугами.

У березні 2012 року Vipnet та Ericsson Nikola Tesla запустили першу комерційну мережу LTE в Хорватії.

Після впровадження провідного цифрового телебачення VipTV у квітні 2012 року, у вересні 2012 року Vipnet став першим оператором, який зробив усі 5-ігрові повноцінні послуги, включаючи Vip TV, мобільну та стаціонарну телефонію та мобільний та стаціонарний Інтернет, доступними для всіх по всій Хорватії - все за один рахунок.

Також у травні 2012 року Vipnet встановив світовий рекорд з передачі даних по фіксованій лінії зі швидкістю 4,3 Гбіт / с, що в 1000 разів перевищує середній показник у домашніх господарствах Хорватії.

Vipnet завершив 2012 рік презентацією нового технологічного та ділового комплексу на Žitnjak вартістю 50 мільйонів гривень. Це енергозберігаючий комплекс з найбільшим центром обробки даних в регіоні.

Сьогодні Vipnet досі відомий своєю мобільною мережею. Це мережа 900GHz GSM та 2100 МГц 3G ( WCDMA ), яка підтримує технології GPRS , MMS , EDGE , UMTS та HSDPA.

Vipnet першим впровадив багато цих технологій на хорватський ринок і залишився лідером у галузі.

У березні 2013 року Vipnet представила нову кампанію у своєму новому слогані «Прийняти життя». Бажаючи стати першим вибором для користувачів у спілкуванні, де їм більше не доведеться турбуватися про раптові високі витрати, Vipnet представила абсолютно нову концепцію тарифів підписки Step, Swing та Tango, які доступні клієнтам без контрактних зобов’язань та без плати за встановлення дзвінків. Окрім цих трьох тарифів, Vipnet представила п’ять нових Опцій, що пропонують необмежену кількість національних комунікацій, мобільні пристрої за нижчою ціною та вперше в Хорватії можливість необмеженого спілкування з усіма країнами ЄС.

У березні 2013 року Vipnet придбав супутникове телебачення Digi doo (Digi TV), одного з перших постачальників послуг цифрового телебачення на хорватському ринку, який почав працювати в листопаді 2006 року, надаючи виключно супутникове телебачення за допомогою технології Direct to Home ( DTH). Цим придбанням Vipnet посилює припущення щодо надання конвергентних комунікаційних та телевізійних послуг, і це завершальний крок у процесі перетворення Vipnet у компанію, яка пропонує повне комунікаційне рішення та чудовий багатокористувацький досвід користувачів. З інтеграцією Digi TV Хорватія у Vipnet супутникове телебачення стане стандартною частиною пропонованих послуг під брендом Vip.

Зміна імені  
1 жовтня 2018 року Vipnet змінює свою назву на A1, а Vipnet doo стає A1 Croatia doo.

Нагороди та визнання 
На премії Global Telecom Business Award у червні 2011 року в Лондоні Vipnet виграв нагороду Vip Ship Surveillance Service. Vipnet, як лідер із захисту навколишнього середовища в телекомунікаційному секторі, розробляє екологічно чисті енергосистеми енергосистеми, які виявилися корисними у віддалених та недоступних місцях. В результаті такої розробки у 2012 році Vipnet та її партнерська компанія Koncar отримали дві престижні глобальні нагороди за свою автономну систему електроживлення базової станції, відому під комерційною назвою KONČAR Hybrid Box.

Перший приз був здобутий на конкурсі Global Telecom Business Awards 2012 у категорії інновацій бездротової структури, а другий - у Всесвітній премії за комунікації 2012 року у нагороді «Зелена премія».

У вересні 2012 року, завдяки думці бізнес-спільноти, а також користувачів, Vipnet був визнаний переможцем у категоріях «Найкращі співвідношення ціни та якості» та «Найкращий мобільний оператор» для ділових користувачів, компаній та організацій в опитуванні «Business Best Buy Award». У сильній конкуренції всіх вітчизняних та іноземних компаній з усього бізнес-сектору Vipnet визнаний абсолютним символом найкращого співвідношення ціни та якості в Хорватії.

Посилання 
 Офіційний сайт 

Телекомунікаційні підприємства Хорватії
Підприємства Хорватії
Засновані в Хорватії 1999